Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1939 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 20 janvier 1939. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nell Hall Hopman et Harry Hopman battent Margaret Wilson et John Bromwich en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1939
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1939 en Australie